Die Communauté d’agglomération de Cambrai ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 55 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Cambrai.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand wir Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération de Cambrai (vor 2017) und
 Communauté de communes de la Vacquerie.
Trotz der Namensgleichheit mit der Vorgängerorganisation handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Cambrai
Département Nord
Gegründet 2017